El Torneig de Memphis 2009 o també conegut com a Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009 és un esdeveniment tennístic de la ATP classificat com un torneig de la sèrie 500 en categoria masculina i International Tournaments en categoria femenina. Es juga a Memphis, Tennessee, Estats Units, entre el 15 i el 22 de febrer del 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009